Холт може да се отнася за:
 Хора
 Майкъл Холт (р. 1978), английски играч на снукър

 Окръзи в САЩ
 Холт (окръг, Мисури)
 Холт (окръг, Небраска)

 Други
 Холт (Норвегия), селище в Норвегия